Oasi di Porto (Ferrara) – area naturale al confine del comune di Portomaggiore con il comune di Argenta, in provincia di Ferrara
Oasi di Porto (Fiumicino) – area naturale e archeologica sita nel comune di Fiumicino, in provincia di Roma